Rainbow Bridge – ponte di Tokyo
Rainbow Bridge – ponte di Niagara Falls, tra Stati Uniti e Canada
Rainbow Bridge – album di Jimi Hendrix
Rainbow Bridge – film del 1972